Voornaam
 Derek Barton (1918 - 1998), een Brits organisch-chemicus en winnaar van de Nobelprijs voor de Scheikunde in 1969.
 Derek Bell (1941), een voormalig Brits autocoureur.
 Derek Bell (1935 - 2002), een Iers muzikant.
 Derek Blok (1960), een Nederlandse musicalzanger, acteur, danser en choreograaf.
 Derek Boateng (1983), een Ghanees voetballer.
 Derek B (1965 - 2009), een Brits rapper.
 Derek Bourgeois (1941), een Brits componist, muziekpedagoog en dirigent.
 Derek Clayton (1942), een voormalige Australische langeafstands- en marathonloper.
 Derek Daly (1953), een voormalig Iers Formule 1-coureur.
 Derek de Lint (1950), een Nederlands acteur. 
 Derek Dick (1958), beter bekend als Fish, een progressieve rock-zanger, tekstschrijver en acteur.
 Derek Fowlds (1937), een Engelse acteur.
 Derek Grierson (1931 - 2011), een Schots voetballer.
 Derek Hough (1985), een Amerikaans danser, choreograaf, muzikant en acteur.
 Derek Jacobi (1938), een Engels acteur.
 Derek Jarman (1942 - 1994), een Brits filmregisseur.
 Derek Jeter (1974), een Amerikaanse honkbalspeler.
 Derek Lyle (1981), een Schotse voetballer.
 Derek Miles (1972), een Amerikaanse polsstokhoogspringer.
 Derek Mountfield (1962), een Brits voetballer
 Derek Ogilvie (1965), een Brits medium en babyfluisteraar.
 Derek Parfit (1942-2017), een Brits filosoof.
 Derek Parra (1970), een voormalig Amerikaans langebaanschaatser.
 Derek Prince (1915 - 2003), een Britse filosoof, theoloog en evangelist.
 Derek Roddy (1972), een Amerikaans extreme metal drummer.
 Derek Rowen (1959), een Ierse muzikant en schilder. 
 Derek Sherinian (1966), is een Amerikaans keyboardspeler.
 Derek Sikua (1959), premier van de Salomonseilanden.
 Derek Stannard (1929), een Brits-Canadees componist, dirigent en trompettist.
 Derek Walcott (1930), een West-Indisch dichter, toneelschrijver en schrijver en winnaar van de Nobelprijs voor de Literatuur in 1992.
 Derek Warwick (1954), een Brits autocoureur.
 Derek Young (1980), een Schotse voetballer. 
Achternaam
 Bo Derek (1956), een Amerikaanse actrice en voormalig model.
 John Derek (1926 – 1998), een Amerikaanse acteur, filmregisseur en fotograaf. 
Diversen
 Derek (televisieserie), een Britse komedie-dramaserie uit 2012
 Derek (zanger), een Gentse singer-songwriter o.a. bekend van de band Derek & the Dirt
 Derek & the Dominos, een blues-rock supergroep.
 Life with Derek, een Canadese sitcom.